György (I. András fia)  (1037/38–1060 után)
Habsburg György (politikus) (1964–) Habsburg Ottó fia és IV. Károly magyar király unokája